Cabo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cabo (ort), Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho,

Spanien 

 Cabó, kommun, Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar